Publius Manlius Vulso är ett namn som burits av flera romare:

* Publius Manlius Vulso (konsulartribun), romersk politiker, konsulartribun 400 f.Kr.
 Publius Manlius Vulso (praetor), romersk politiker, praetor 210 f.Kr.